Daneville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Daneville Township (North Dakota)
 Daneville Township (South Dakota)